Младенович — южнославянская фамилия.
 Младенович, Йован (в монашестве Иоанн; род. 1950) — епископ Сербской Православной церкви, епископ Шумадийский. 
 Младенович, Кристина (род. 1993) — французская теннисистка.
 Младенович, Милан (1958—1994) — югославский и сербский рок-музыкант.
 Младенович, Младен (род. 1964) — хорватский футболист.
 Младенович, Ненад (род. 1976) — сербский футболист.
 Младенович, Ранко — сербский театральный деятель, представитель сюрреализма.
 Младенович, Светомир (1915—1942) — народный герой Югославии.
 Софроний Младенович  (в миру Иоанн; ум. 1781) — игумен Знаменского монастыря Московской епархии РПЦ.
 Младенович, Сретен (1916—1942) — народный герой Югославии.
 Младенович, Филип (род. 1991) — сербский футболист.